Sister (Sonic Youth), een studioalbum van Sonic Youth uit 1987
Sister (nummer), een nummer van Sergio & The Ladies
Sister (2021),  een Chinese coming of age-dramafilm uit 2021

Zie ook:
Sisters (doorverwijspagina)
The Sisters (doorverwijspagina)